Кума́хов () — кабардинская фамилия. Известные носители:

 Кумахов, Мурадин Абубекирович (1941—2014) — советский и российский учёный, доктор физико-математических наук, профессор.
 Кумахов, Мухадин Абубекирович (1928—2008) — российский и адыгский кавказовед, лингвист, компаративист, доктор филологических наук, профессор.